Ambrósio (†397) — arcebispo de Milão, Doutor da Igreja e o santo geralmente chamado de "Santo Ambrósio"
 Ambrogio Traversari (†1439) — prior geral dos camaldulenses, teólogo e filósofo de Florença

Outros 
 Oblatos de Santo Ambrósio — associação de sacerdotes seculares e leigos da Arquidiocese de Milão fundada por São Carlos Borromeo
 Basílica de Santo Ambrósio e São Carlos — basílica menor de Roma, na Itália, localizada na Via del Corso, dedicada a Santo Ambrósio e São Carlos Borromeu

Desambiguações de santos